Gercke ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Gercke (1902–1997), deutscher Rasseforscher
 Alfred Gercke (1860–1922), deutscher Klassischer Philologe
 Björn Gercke (* 1973), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Doris Gercke (* 1937), deutsche Schriftstellerin
 Friedrich Gercke (1756–1831), deutscher Bürgermeister und Politiker
 Heinrich Gercke (1787–1835), deutscher Bäckermeister, Bürgermeister und Politiker
 Hubert Gercke (1881–1942), deutscher General der Infanterie
 Lena Gercke (* 1988), deutsches Model und Fernsehmoderatorin
 Martina Gercke (* 1963), deutsche Schriftstellerin
 Peter Gercke (* 1938), deutscher Klassischer Archäologe
 Rudolf Gercke (1884–1947), deutscher General der Infanterie
 Samuel Gercke († nach 1693), deutscher Orgelbauer in Güstrow
 Stefanie Gercke (1941–2021), deutsch-südafrikanische Schriftstellerin
 Werner Gercke (1885–1954), deutscher Verwaltungsbeamter und Bankmanager

Siehe auch:
 Geerken
 Gehrcke
 Gehrke
 Gerke
 Gerken
 Gerecke